Алекса́ндр Спивако́вский: Спиваковский, Александр Владимирович (род. 1957) — украинский политик.
 Спиваковский, Александр Онисимович (1888—1986) — советский учёный в области промышленного транспорта и горного машиностроения; лауреат Сталинской премии.